Хлепча () — село, входит в Васильковский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 150 человек. Почтовый индекс — 08641. Телефонный код — 4571. Код КОАТУУ — 3221480903.

Местный совет 
08641, Київська обл., Васильківський р-н, с.Велика Солтанівка, вул.Леніна,30а

Ссылки 
 Хлепча на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Васильковского района (Киевская область)